Флаг муниципального образования Акбула́кский район Оренбургской области Российской Федерации — опознавательно-правовой знак, служащий официальным символом муниципального образования.

Ныне действующий флаг утверждён 20 марта 2013 года решением Совета депутатов муниципального образования Акбулакский район № 258 и внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 8296.

Описание 
«Флаг муниципального образования Акбулакский район Оренбургской области представляет собой красное полотнище с соотношением сторон 2:3, в центре которого изображён золотой (жёлтый) ключ, в нижней части фигурной проушины ключа жёлтое колесо, из которого возникает серебряный (белый) единорог, ключ сопровождается по сторонам двумя серебряными (белыми) раковинами».

Слова «золотой» и «серебряный» в описании флага традиционно заменяются на белый и жёлтый.

Обоснование символики 
Золотой (жёлтый) ключ с размещённым в нижней части проушины колесом символизирует, что район является «Воротами в Азию», при этом через его территорию проходят железная и автомобильная дороги, соединяющие Европу и Азию.

Серебряный (белый) единорог, расположенный в проушине ключа, символизирует бескрайность Акбулакских степей.

Серебряные (белые) раковины символизируют наличие крупного месторождения мела.

Первый флаг 
Первый флаг Акбулакского района был утверждён 23 декабря 2011 года решением Совета депутатов муниципального образования Акбулакский район № 147.

Описание 
«Флаг муниципального образования Акбулакский район Оренбургской области представляет собой прямоугольное полотнище из трёх равновеликих горизонтальных полос: верхней — белого, средней — синего и нижней — белого цвета, с помещённым в центре полотнища гербом муниципального образования Акбулакский район. Отношение ширины флага к его длине 2:3. Размер герба на флаге не должен превышать по высоте 2/3 ширины флага».

Герб представляет собой четырёхугольный, с закругленными нижними углами, заостренный в оконечности красный геральдический щит с золотым ключом симметричной конфигурации. В нижней части проушины ключа золотое колесо. В проушине ключа на красном фоне серебряный единорог. В центре щита, справа и слева на равном удалении относительно ключа расположены две серебряных раковины.

Обоснование символики 
Красный геральдический щит символизирует преемственность поколений, героизм и преданность отечеству многих поколений акбулакчан.

Золотой (жёлтый) ключ с размещенным в нижней части проушины колесом символизирует, что район является «Воротами в Азию» при этом через его территорию проходят железная и автомобильная дороги, соединяющие Европу и Азию.

Серебряный (белый) единорог, расположенный в проушине ключа, символизирует бескрайность акбулакских степей.

Серебряные (белые) раковины символизируют наличие крупного месторождения мела.

Официально принято считать, что:

белый цвет — символизирует мир, чистоту, непорочность и совершенство (или Свободу);

синий цвет — символизирует постоянство, веру и верность.

Примечания 

Флаги с изображением колеса
Флаги с изображением ключа
Флаги с изображением единорога
Флаги с изображением раковины